Estill fait référence à :

Toponyme 
 , une ville du comté de Hampton en Caroline du Sud.
 , une communauté non-incorporée du comté de Floyd dans le Kentucky.
 Le comté d'Estill dans le Kentucky.
 , une communauté non-incorporée du comté de Howard dans le Missouri.

Patronyme 
 , un entrepreneur canadien.
 Jo Estill, une enseignante, chercheuse et chanteuse lyrique américaine.
 , une golfeuse professionnelle américaine.
 , un évêque américain.

Voir aussi 
 Estill Springs, une ville située dans le comté de Franklin au Tennessee aux États-Unis.
 Estill Voice Training, une méthode d'entrainement vocal, du nom de sa créatrice Jo Estill.